Zamość bezeichnet Orte und Gebietskörperschaften in Polen:
 Zamość, eine kreisfreie Stadt in der Woiwodschaft Lublin
 Altstadt von Zamość, einen Stadtteil auf der Liste des Weltkulturerbes
 Twierdza Zamość, die Festung Zamość 
 Zamość (Landgemeinde), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Lublin
 Zamość, ein Powiat in der Woiwodschaft Lublin; siehe Powiat Zamojski
 Zamość, eine ehemalige Woiwodschaft; siehe Woiwodschaft Zamość
 Zamość (deutsch Bromberger Vorstadt oder Überbrück), ein Stadtteil von Piła (Schneidemühl); siehe Piła #Stadtteile
 Zamość, ein Stadtteil des Stadtbezirks Wilanów von Warschau; siehe Wilanów

 Zamość, ein Dorf in der Landgemeinde Pyzdry, Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Pyzdry
 Zamość, eine Siedlung in der Landgemeinde Sieroszewice, Woiwodschaft Großpolen; siehe Sieroszewice #Gemeinde
 Zamość, ein Dorf in der Landgemeinde Wierzbinek, Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Wierzbinek
 Zamość, ein Dorf in der Landgemeinde Rogowo, Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Rogowo (Powiat Rypiński)
 Zamość, ein Dorf in der Landgemeinde Czarnocin, Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Czarnocin (Powiat Piotrkowski)
 Zamość, ein Dorf in der Landgemeinde Sędziejowice, Woiwodschaft Łódź; siehe Sędziejowice #Gemeinde
 Zamość, ein Dorf in der Landgemeinde Długosiodło, Woiwodschaft Masowien; siehe Długosiodło #Gemeinde
 Zamość, ein Dorf in der Landgemeinde Leoncin, Woiwodschaft Masowien; siehe Leoncin #Gemeinde
 Zamość, ein Dorf in der Landgemeinde Rościszewo, Woiwodschaft Masowien; siehe Rościszewo (Powiat Sierpecki) #Gemeinde
 Nowy Zamość, ein Dorf in der Landgemeinde Rościszewo, Woiwodschaft Masowien; siehe Rościszewo (Powiat Sierpecki) #Gemeinde
 Zamość, ein Dorf in der Landgemeinde Sypniewo, Woiwodschaft Masowien; siehe Sypniewo (Powiat Makowski) #Gemeinde
 Zamość, ein Dorf in der Landgemeinde Troszyn, Woiwodschaft Masowien; siehe Troszyn (Powiat Ostrołęcki) #Gemeinde
 Zamość, ein Dorf in der Landgemeinde Karsin, Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Karsin

 Zamość Nowy, ein Dorf in der Landgemeinde Przyłęk, Woiwodschaft Großpolen; siehe Przyłęk (Powiat Zwoleński) #Gemeinde
 Zamość Stary, ein Dorf in der Landgemeinde Przyłęk, Woiwodschaft Großpolen; siehe Przyłęk (Powiat Zwoleński) #Gemeinde
 Stary Zamość, Dorf und Sitz der Landgemeinde Stary Zamość, Woiwodschaft Lublin; Schulzenämter:
 Podstary Zamość
 Podstary Zamość-Doły
 Stary Zamość-Gościniec

Siehe auch:
 Zvi Zamoscz (1740–1807), Rabbiner, geboren in der Stadt Zamość